Hitvallás (Credo)
 Apostoli hitvallás
 Nikaia–konstantinápolyi hitvallás
 Magyar Hiszekegy